Лу́перк () — прізвисько Фавна — захисника отар. На Палатинському пагорбі в Римі був храм Луперка — Луперкал. На честь Луперка проводилося свято — Луперкалії.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Епітети богів римської міфології